Polarització social
 Polarització política, procés pel qual l'opinió pública es divideix en extrems oposats
 Polarització electroquímica, modificació de les característiques d'una cel·la electroquímica per l'ús de la mateixa 
 Polarització elèctrica
 Polarització electromagnètica, característica que descriu la direcció de travessa d'un camp elèctric
 Polarització òptica